Ben Wilson (1975. június 26.–) ausztrál nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Benjamin David Wilson. Polgári foglalkozása: üzleti menedzser.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás   
A játékvezetői vizsgát 1990-ben, a hivatalos zsebpénz megszerzése ösztönözte.  Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liaga játékvezetője, majd két évjátékvezetői szolgálat után partbírója.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ausztrál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Mark Shield játékvezető partbírójaként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Dél-Afrikában a 2009-es konföderációs kupát rendezték, ahol a FIFA JB Matthew Breeze játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2009-es konföderációs kupa

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán  a 4., a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokság, az Egyesült Arab Emírségek a 6., a 2009-es FIFA-klubvilágbajnokság döntő találkozóit rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként vette igénybe szolgálatát.

2007-es FIFA-klubvilágbajnokság

2009-es FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Ausztrál labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek